Флаг муниципального образования сельское поселение Лео́нтьевское Ступинского муниципального района Московской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 5 сентября 2008 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 4472.

Флаг сельского поселения составлен на основании герба сельского поселения Леонтьевское по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Прямоугольное голубое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, с изображением посередине двух стилизованных струй, бьющих вверх из чаш, выполненном белым, жёлтым, серым и оранжевыми цветами».

Обоснование символики 
Многие населённые пункты современного сельского поселения имеют многовековую историю. Поколения людей живших здесь оставили о себе память обустроенными землями, проложенными дорогами, построенными храмами. Леонтьевская земля хранит свои традиции, бережно передавая их от поколения к поколению, и именно поэтому на территории поселения сохранились такие места, куда не только приходят местные жители, но и приезжают поклониться издалека.

Самыми известными из таких мест в Леонтьевском поселении стали святые источники сёл Чиркино и Щербинино. Источник «Всех скорбящих Радость» славится необыкновенной концентрацией серебра. Прославлен своей силой чудотворный источник, названный в честь пророка Илии. Пользуются народной любовью и источники, освящённые в честь местночтимых святых: священномученика Иоанна (Покровского) и преподобномученицы Анны (Корнеевой), а также в честь убиенных за веру и Отечество великомучеников, страстотерпцев Государя Николая II и Цесаревича отрока Алексия.

Изображённые на флаге чаши с бьющими из них струями воды стилизованно образующими подобие креста символически отражают святые источники Леонтьевского поселения.

Два источника — это также два округа, территории которых вошли в состав поселения.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Жёлтый цвет (золото) — символ богатства, стабильности, уважения, интеллекта и жизненной энергии.

Голубой цвет — символ чести, благородства, духовности, возвышенных помыслов..

Примечания